Русский язык в Польше — один из трёх основных иностранных языков, изучаемых в Республике Польша наряду с английским и немецким.

Современный русский язык распространился на территории Центральной и Восточной Польши в конце XVIII века после разделов Речи Посполитой и был единственным государственным языком Царства Польского, а в 1875—1917 годах — Привислинского края в составе Российской империи.

В период Польской Народной Республики русский язык был обязательным предметом в польских школах и основным иностранным языком. Русским в той или иной степени владело абсолютное большинство поляков. Благодаря хорошему владению русским в СССР стали известны такие польские деятели культуры, как Елизавета Махульская, Эдита Пьеха и Анна Герман.

До 1917 года 

После 1875 г. в период наиболее интенсивной русификации Польши судопроизводство в стране было переведено на русский язык, хотя польский по-прежнему ограниченно использовался в школах для религиозного преподавания, а также повсеместно в устном общении и частной переписке. Количество собственно русского и русскоязычного населения в исконно польских землях никогда не было значительным.

Царскому правительству удалось добиться деполонизации ряда регионов Литвы, Белоруссии, Украины, однако в губерниях, составлявших собственно Привислинский край (за исключением выведенного из его состава в 1912 г. района Хелма и Белостока, где проживало значительное число украинцев и белорусов) польское демографическое большинство оставалось незыблемым и число русских там никогда не было сколько-нибудь значительным. Так что даже местные евреи, носители идиша, несравненно лучше говорили по-польски, несмотря на наличие у всех российского подданства.

Польская Народная Республика 
В Польской Народной Республике русский язык входил в обязательную школьную программу обучения. Ежегодно проводился Фестиваль советской песни в Зелёной Гуре.

Современная ситуация и прогноз 
По оценкам газеты «Rzeczpospolita», рост интереса польской молодёжи к русскому объясняется в первую очередь экономическими причинами. В частности, русский является самым распространённым языком Европы географически и по числу носителей, Польша имеет общую границу с РФ (Калининградская область) и другими странами СНГ и Прибалтики и является важным транзитным государством на пути в РФ. Кроме этого, русский язык является одним из двух официальных языков Белоруссии и одним из региональных языков Украины, с которыми также граничит Польша. Кроме того, полякам легче овладеть близкородственным русским языком, чем английским или немецким, поэтому по качеству освоения русский язык продолжает лидировать.

По информации Российского культурного центра в Варшаве, в 2007 году (Год русского языка) количество записавшихся на курсы русского языка увеличилось на 35 %. Если в 1990-х годах конкурс на отделение русского языка в Познанском университете составлял два человека на место, то сейчас достигает шести (в самой Познани русский язык никогда не имел официального статуса, так как город входил в состав Пруссии).

В январе 2011 г. власти Варшавы установили в варшавском метрополитене плакаты, помогающие запомнить самые распространённые русские слова. Немаловажным является и тот факт что из стран дальнего зарубежья граждане Польши занимают стабильное третье место по числу поездок в Россию (704,6 тыс. поездок).

С 1967 издается журнал «Przegląd Rusycystyczny».

С 2008 года в городе Зелёна-Гура проходит Международный фестиваль русской песни.

В стране действует ряд организаций, занимающихся популяризацией русского языка, в частности «Русско-польский институт» и Общество «Польша — Россия».

Активную работу по продвижению русского языка в Польше ведёт Российский центр науки и культуры в Варшаве (РЦНК) — одно из зарубежных отделений Россотрудничества, действующее с 1962 года. Центр организует курсы русского языка и выступает главным координатором сертификационных программ на территории страны, где действуют ещё четыре центра — Институт русистики Варшавского университета, Ягеллонский университет в Кракове, Гданьский университет и Университет имени Яна Кохановского в Кельце. Кроме того, РЦНК проводит выездную экзаменационную сессию в Экономическом университете в Познани. Центр обеспечивает методическую поддержку и повышение квалификации польских преподавателей русского языка.

Примечания

Литература 
 

Польша
Языки Польши